Diestothyris är ett släkte av armfotingar. Diestothyris ingår i familjen Terebrataliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Diestothyris